Jopillo de zorro puede referirse a:

 El nombre común de la planta Reseda alba.
 El nombre común de la planta Reseda undata.